Pierwszy rząd Stefana Janewa
 Drugi rząd Stefana Janewa